Michael Lang puede referirse a:

 Michael Lang (1944-2022), productor, mánager artístico y escritor estadounidense. 
 Michael Lang (1991-), futbolista suizo.